Leiviskä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Helvi Leiviskä (1902-1982), compositeur et écrivain finlandais
Juha Leiviskä (né en 1936), architecte et designer finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois